United Cup 2023 byl úvodní ročník smíšené týmové soutěže v tenise – United Cupu, organizované Asociací tenisových profesionálů, Ženskou tenisovou asociací a australským svazem Tennis Australia. Probíhal mezi 29. prosincem 2022 až 8. lednem 2023 na okruzích ATP Tour a WTA Tour v úvodu letní australské sezóny. Dějištěm se staly dvorce v Sydney, Brisbane a Perthu. Soutěže se zúčastnilo 18 reprezentací složených z mužů a žen, rozdělených do šesti základních skupin po třech celcích. Turnaj nahradil soutěž mužských družstev ATP Cup. V sezóně 2023 byla obnovena i druhá smíšená soutěž družstev Hopman Cup, pořádaná Mezinárodní tenisovou federací.  

Vítězem se staly Spojené státy americké, které ve finále zdolaly Itálii 4–0 na zápasy. Celé soutěži dominovaly. Z dvaceti dvouher prohrály pouze dvě – Pegualová s Češkou Kvitovou v základní skupině a Fritz s Britem Norriem v městském finále. O výhrách rozhodly vždy již v singlových utkáních, před závěrečnou smíšenou čtyřhrou. Potvrdily tak roli favorita, když byli Američané jediným týmem, jehož všichni aktivní singlisté figurovali v Top 20. Celková bilance amerických zápasů činila 22–2.

Formát 

Formát soutěže sestával ze šesti tříčlenných základních skupin, s 18 národními družstvy. Každé dějiště – Brisbane, Perth a Sydney, hostilo dvě skupiny. V každém z nich pak vítězové skupin odehráli městské finále – vzájemné utkání o postupové místo do finálového turnaje v Sydney pro čtyři účastníky. Z každého města tak postoupil jeden vítěz a čtveřici Final Four doplnil jeden poražený z městských finále s nejlepším výsledkem ze všech tří odehraných utkání (ve skupině a městském finále). Skupinová fáze probíhala ve formátu „každý s každým“ a městská finále se závěrečným Final Four vyřazovacím systémem.   

V každém mezistátním zápase byly na pořadu dvě dvouhry mužů, dvě dvouhry žen a závěrečná smíšená čtyřhra. Odpolední i večerní program zahrnoval vždy mužský a ženský singl, večerní program navíc smíšenou čtyřhru. Mezistátní duely se hrály dva dny, vyjma jednodenních městských finále a závěrečného finále turnaje. Tým vedený kapitánem mohli tvořit až čtyři muži a čtyři ženy, kterým byly přidělovány body do žebříčků ATP a WTA dle kategorií ATP 500 a WTA 500.

Kvalifikační kritéria 
Dvanáct národních týmů se kvalifikovalo na základě nejvýše postaveného tenisty každého státu v žebříčku dvouhry ze 7. listopadu 2022, a to dle šesti nejlépe umístěných mužů v redukovaném žebříčku ATP (ATP 1–6) a šesti nejlépe figurujících žen v redukovaném žebříčku WTA (WTA 1–6). Zbylých šest družstev si účast zajistilo na základě součtu pořadí nejvýše postaveného muže a ženy z daného státu (Součet 1–6). Rozlosování se uskutečnilo 10. listopadu 2022.

Dějiště 
Brisbane, Perth i Sydney hostily během prvních sedmi dní po dvou skupinách a následné městské finále o postup do Final Four. Po jeho skončení byl 5. leden 2023 určen na přelet do Sydney, v němž se hrálo semifinále a finále.

Soupisky týmů 
Kapitáni mohli do týmu nominovat až čtyři muže a čtyři ženy. Nominace byly oznámeny 9. listopadu 2022. Singlové žebříčky ATP a WTA jedniček týmů uvedeny k 7. listopadu 2022.

Odhlášení 
  Nick Kyrgios (22. ATP)
  Diego Schwartzman (25. ATP)

Skupinová fáze

Skupina  A

Řecko vs. Bulharsko

Belgie vs. Bulharsko

Řecko vs. Belgie

Skupina  B

Švýcarsko vs. Kazachstán

Polsko vs. Kazachstán

Polsko vs. Švýcarsko

Skupina C

Spojené státy americké vs. Česko

Německo vs. Česko

Spojené státy americké vs. Německo

Skupina  D

Austrálie vs.Spojené království

Španělsko vs. Spojené království

Španělsko vs. Austrálie

Skupina E

Itálie vs. Brazílie

Brazílie vs. Norsko

Itálie vs. Norsko

Skupina F

Francie vs. Argentina

Chorvatsko vs. Argentina

Francie vs. Chorvatsko

Vyřazovací fáze

Městská finále

Žebříček poražených 
Čtveřici Final Four doplnil poražený z městských finále s nejlepším výsledkem ze všech tří odehraných utkání (ve skupině a městském finále).

Řecko vs. Chorvatsko

Polsko vs. Itálie

Spojené státy americké vs. Spojené království

Final Four

Semifinále

Polsko vs. Spojené státy americké

Řecko vs. Itálie

Finále

Spojené státy americké vs. Itálie

Vítěz

Body do žebříčků ATP a WTA

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 United Cup – oficiální stránky 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023